Тайрус — многозначный термин.

Люди 
 Тай Кобб (полное имя Тайрус Рэймонд Кобб; 1886—1961) — американский профессиональный бейсболист.
 Тайрус Томас (род. 1986) — американский профессиональный баскетболист.
 Тайрус (род. 1973) — американский рестлер и актёр.

Организации 
 Тайрус — научно-производственное предприятие, производитель гидротермальных изумрудов.